Lieberman è un cognome che deriva da Lieb, pseudonimo  tedesco ed ebraico ashkenazita per indicare una persona cara, amata (tedesco lieb o yiddish lib). In origine il cognome Lieberman veniva spesso scritto in ebraico o utilizzando caratteri cirillici e ha quindi subito alcune varianti ortografiche durante la traslitterazione in alfabeto latino.

Persone 
 Avigdor Lieberman – politico israeliano
 Piano Lieberman – piano riguardante i conflitti arabo-israeliani
 Joe Lieberman – politico statunitense
 Nancy Lieberman – cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Robert Lieberman – regista statunitense
 David Linus Lieberman (Microchip) – personaggio dei fumetti Marvel

Pagine correlate 
Liberman
Libermann
Liebermann

Note